Croati – gruppo etnico appartenente ai popoli slavi meridionali
 Croati del Molise – minoranza etno-linguistica italiana stanziata nel Molise 
 Croati in Italia – minoranza nazionale formata da cittadini della Repubblica di Croazia
 Croati del Burgenland – comunità di lingua croata stanziata nella zona di confine tra Austria e Ungheria
 Dialetti croati – dialetti della lingua croata

Pagine correlate 
Croati italiani